

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.
 39-е Олимпийские игры. Введение скачек.
 Осень — Ассирийцы проникают на юг Вавилонии и захватывают Урук.

Китай 
 3-й год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 В 1 луне войска Цзинь, Сун, Чэнь, Вэй, Лу и Чжэн (лусцами командовал Шусунь Дэ-чэнь) вторглись в Шэнь (вассала Чу), народ Шэнь рассеялся.
 В 5 луне умер чжоуский сановник Ван-цзы Ху (Вэнь-гун).
 В 5 луне циньское войско во главе с Мэн Мином и другими напало на Цзинь и захватило Вангуань и Хао (после переправы через Хуанхэ они сожгли за собой лодки). Цзиньцы не решились выступить и укрылись за стенами городов. Му-гун переправился через Хуанхэ у Маоцзиня и у горы Сяошань насыпал курган над погибшими в 627 году циньскими воинами, после чего 3 дня оплакивал погибших.
 Осенью чусцы осадили Цзян.
 Осенью в Сун вместе с дождём выпала саранча.
 Зимой луский гун прибыл на поклон в Цзинь и в 12 луне, в день цзи-сы заключил договор с цзиньским князем.
 В 12 луне цзиньское войско Ян Чу-фу выступило против Чу, чтобы помочь Цзян, дошло до Фань-чэн и вернулось обратно.

Родились 
 Фалес Милетский, первый известный учёный Греции (год рождения приблизителен, по другим данным родился около 640 г. до н. э.)

См. также

Примечания